Hammeren (plaats), een plaats in de provincie Hedmark in Noorwegen
 De Hammeren (straat), een straat in Kollum.

Binding met het eiland Bornholm
 Hammeren (gebied), een beschermd gebied in het noorden van het eiland Bornholm.
 Hammeren Fyr, een vuurtoren op het eiland Bornholm vernoemd naar Hammeren (gebied)
 Hammeren (schip, 1936), een schip uit hammerhavnen (Bornholm) vernoemd naar Hammeren (gebied)
 Hammeren (schip, 1962), een schip uit hammerhavnen (Bornholm) vernoemd naar Hammeren (gebied)

Zie ook
 Hammergranit, graniet gedolven op Hammeren (gebied)
 Hammerhavn, Haven tussen Hammershus en Hammeren (gebied)
 Hammersholm, een gebied ten ooste van Hammeren (gebied)
 Hammershus, De ruïne van Kasteel Hammershus. 
 Hammerodde, de noordkaap op Hammeren (gebied)
 Hammersø, grootste bergmeer van Denemarken dat Hammeren (gebied) van bornholm scheidt